Hospital de San Carlos puede referirse a:

 Hospital de San Carlos, edificio en Aranjuez (España).
 Colegio de Cirugía de San Carlos, fundado en 1787 en Madrid (España).
 Hospital Central de San Carlos, ubicado en la ciudad de San Carlos (Chile).
 Hospital Militar de San Carlos, fundado en 1981 en San Fernando (España)
 Hospital Clínico San Carlos, hospital ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid (España).
 Hospital General San Carlos, ubicado en Tizimín, Yucatán, México.